The Outpost ist der Titel folgender Werke:

 The Outpost, Originaltitel von Mindripper, US-amerikanischer Film von Joe Gayton (1995)
 The Outpost (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2018)
 The Outpost – Überleben ist alles, US-amerikanischer Film von Rod Lurie

Siehe auch
 Outpost